50-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 9 марта по 16 ноября 1987 года. Победителем стал московский «Спартак».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Лучший бомбардир — Олег Протасов («Днепр») — 18 голов в 30 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал А

Финал Б

Финал В

Литература 
 Калинкович В. Восстание «Спартака». История чемпионатов СССР. 1987 год // Футбол. 2007. № 26. С. 20-23.

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1987 года на football.lg.ua